Wall steht für:

 Wall (Einheit), Gewichtsmaß für Gold und Silber
 Wall (Maßeinheit), Stückmaß
 Wall (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wall (Unternehmen), deutsches Unternehmen für Stadtmöbel und Außenwerbung
 wall, Kommando des Computer-Betriebssystems Unix, siehe Unix-Kommando #Kommunikation
 Wall, Marke des britischen Automobilherstellers A. W. Wall Ltd., siehe A. W. Wall #Markennamen Roc und Wall
 Wall, Bestandteil der militärischen Befestigung im Gelände, siehe Feldbefestigung
 Wall, Bestandteil der militärischen Befestigung einer Feste, siehe Festung
 Wall, Bestandteil der militärischen Befestigung einer Ortschaft, siehe Wallanlage
 Wall, Sand- oder Kiesrücken an Meeresküsten, siehe Flachküste #Strandwall
 Wall, lokale Bezeichnung für Deich, siehe Damm (Wall)
 R. C. Wall Manufacturing Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Wall ist der Name folgender geografischer Objekte:

in Deutschland:
 Klein Wall, Wohnplatz der Gemeinde Grünheide/Mark, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Wall (Fehrbellin), Ortsteil von Fehrbellin, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Wall (Oberaudorf), Ortsteil von Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wall (Riedering), Ortsteil von Riedering, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wall (Steinhöring), Ortsteil von Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Wall (Vogtareuth), Ortsteil von Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wall (Warngau), Ortsteil von Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Wall (Wolfsegg), Ortsteil von Wolfsegg (Oberpfalz), Landkreis Regensburg, Bayern
 Wall (Wuppertal), Straße in Wuppertal

in England:
 Wall (Northumberland), Ort in Northumberland
 Wall (Staffordshire), Ort in Staffordshire

in Tschechien:
 Wall, deutscher Name von Val u Dobrušky, Bezirk Reichenau an der Knieschna
 Wall, deutscher Name von Val u Veselí nad Lužnicí, Bezirk Tabor

in den Vereinigten Staaten:
 Wall (South Dakota), Gemeinde in South Dakota
 Wall (Texas), Stadt in Texas

in der Antarktis:
 Wall Peak, Berg im Mac-Robertson-Land
 Wall Range, Gebirgszug auf der Wiencke-Insel im Palmer-Archipel
 Wall Rock, Felsen im Queen Elizabeth Land
 Wall Valley, Tal im Viktorialand

Siehe auch:
 Ringwall
 Wallburg
 Wall Street
 Großer Wall
 Kleiner Wall
 Great Wall (Begriffsklärung)
 The Wall (Begriffsklärung)
 Von der Wall Point, Landspitze der Thurston-Insel, Antarktis
 Wallend Glacier, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Vall
 Wal
 Whall